Rubbel ist der Familienname folgender Personen:

 Gisela Rubbel (1929–2015), deutsche Schauspielerin
 Rudi Rubbel (1920–1971), deutscher Neuerer, Gewerkschafter (FDGB), Wirtschaftspolitiker (SED) und Kombinatsdirektor